Arnaldus ist der Name folgender Personen:

 Arnaldus Amalricus oder Arnold Amalrich († 1225), Abt von Cîteaux (1200–1212), Erzbischof und Herzog von Narbonne (1212–1225)
 Arnaldus de Villanova oder Arnald von Villanova (um 1235–1311), scholastischer Arzt, Tempelritter und Gelehrter